Пе́рцев — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Перцев, Александр Владимирович (род. 1954) — советский и российский философ, доктор философских наук.
 Перцев, Владимир Николаевич (1877—1960) — советский историк.
 Перцев, Геннадий Константинович (1945—2018) — директор и худ. руководитель музыкальных театров, директор международных музыкальных фестивалей, заслуженный работник культуры РФ. 
 Перцев, Григорий Михайлович (1929—2005) — советский и российский художник, педагог, реставратор.
 Перцев, Дмитрий Илларионович (1913—1996) — военный дирижёр, педагог, композитор, заслуженный артист РСФСР.
 
 Перцев, Леонид Леонидович (1939—2010) — советский и российский художник кино.
 Перцев, Михаил Андреевич (1910—1989) — советский металлург, директор Златоустовского металлургического завода, заместитель председателя Госплана СССР.
 Перцев, Николай Васильевич (1902—1981) — советский художник-реставратор.



См. также